Papendick ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Papendick, deutsche Lehrerin und Schriftstellerin
 Christian Papendick, Neffe von Gertrud Papendick, deutscher Maler und Schriftsteller
 Gustav Adolf Papendick (1839–1908), deutscher Musikpädagoge und Komponist
 Ida Papendick (1842–1917), preußisch-russische Harfenistin und Hochschullehrerin
 Laura Papendick (* 1989), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin

Siehe auch:
 Papendieck